Mirjam Schroth (* 26. Mai 1977) ist eine deutsche Schauspielerin.

Leben 
Seit August 2002 ist sie Mitglied des Ensemble der Katakombe Frankfurt. Sie spielte Rollen im Kinofilm Muxmäuschenstill unter der Regie von Marcus Mittermeier sowie im Kurzfilm Endstation, Regie M. Dietrich.

Zuvor war sie aktiv am Maxim-Gorki-Theater in Berlin in verschiedenen Stücken unter der Regie von U. E. Laufenberg und F. Asmus.

Schroth lebt in Frankfurt am Main.

Weblinks 
 
 Offizielle Website
 Katakombe Frankfurt

Theaterschauspieler
Filmschauspieler
Darstellender Künstler (Frankfurt am Main)
Deutscher
Geboren 1977
Frau